Irish Masters 2004 (также известен как 2004 Citywest Hotel Irish Masters — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проходивший с 21 (23) по 28 марта 2004 года в Дублине (Ирландия). Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Марка Кинга со счётом 10:7.

Высший брейк 

 138 — Марк Кинг
 141 — Барри Пинчес, Майкл Холт (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2004 год в снукере
Irish Masters